

Patronymes 
 Hendrik Witbooi (vers 1825 ou 1830 - 1905), chef du peuple Nama ;
 Myrtle Witbooi (1947-2023), syndicaliste sud-africaine ;
 Ryan Witbooi (1985-), joueur de rugby à XV namibien.

Homonymie de patronyme